Мя́келя () — финская фамилия. Дословно переводится как «фермы на холме». Известные носители:

 Мякеля, Вилле (род. 1974) — финский кёрлингист.
 Мякеля, Кристийна (род. 1992) — финская легкоатлетка.
 Мякеля, Лео (род. 1988) — финский кёрлингист и тренер.
  (род. 1965) — финский хоккеист.
 Мякеля, Сантери (1870—1938) — финский советский поэт, драматург.
 Мякеля, Тапио (1926—2016) — финский лыжник.
 Мякеля, Тимо (род. 1951) — известный финский художник.
 Мякеля, Ханну (pод. 1943) — финский писатель, поэт, драматург.
 Мякеля, Юхо (род. 1983) — финский футболист, нападающий.
 Мякеля-Нуммела, Сату (pод. 1970) — финский стрелок.